Іїдзіма (Йокогама)
Іїдзіма (Наґано)